Garo – serie televisiva giapponese
 Garo – serie animata giapponese 
 Garo – rivista mensile di manga
 Lingua garo – lingua dal popolo tibetano nello stato federato indiano del Meghalaya, soprattutto nei distretti dei Monti Garo Orientali e Occidentali
 Regno di Garo – regno del popolo Sidama ai bordi della regione del Gibe in Etiopia

Geografia
 Distretto dei Monti Garo Occidentali – distretto del Meghalaya, in India
 Distretto dei Monti Garo Orientali – distretto del Meghalaya, in India

Persone
 Garo Aida –  fotografo giapponese